Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Сандрін Тестю з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток без боротьби виходять у друге коло.

Draws

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw (WTA) 

Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд
2000